Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Bartók
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Beethoven
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Liszt
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Mozart
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Prokof'ev
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Rautavaara
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Rachmaninov
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Rubinštejn
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Saint-Saëns
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 – composizione di Čajkovskij